Футбольная лига Англии 1907/08 () — 20-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Первого дивизиона впервые в своей истории стал «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрнеста Мэнгналла. Второй дивизион выиграл «Брэдфорд Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1907/08 на сайте RSSSF.com

1907
Футбол в Англии в сезоне 1907/1908